Kilisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kilisaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel,  (2 ha)
2. Kilisaari (ö i Norra Savolax), Varkaus,  (2 ha)
3. Kilisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu),  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar